Il doppio del torneo di tennis Curitiba Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Jack Waite che hanno battuto in finale Francisco Montana e Gilbert Schaller 4-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Diego Pérez /  Francisco Roig (semifinali)
 Pablo Albano /  Cássio Motta (semifinali)

 João Cunha e Silva /  Jack Waite (Campioni)
 Danilo Marcelino /  Fernando Meligeni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Curitiba Challenger 1993